Уильям де Браоз (; 1144/1153 — 9 августа 1211) — английский военный и государственный деятель, 4-й лорд Брамбер (1181/1182—1207), барон Абергавенни, лорд Раднора, Бильта и Брекона, лорд Гоуэра (с 1203); лорд Лимерика (с 1201), лорд Гламоргана, Уайта, Скенфрита и Гросмонта; шериф Херефордшира и юстициарий Глостершира (с 1206). Активный участник нормандской экспансии в Уэльсе.

Биография 
Старший сын Уильяма де Браоза (1112—1181/1182), 3-го барона Брамбера, и Берты Херефорд (род. ок. 1130), дочери Миля Фиц-Вальтера, 1-го графа Херефорда, и Сибиллы де Нёфмарш.

В 1181/1182 году после смерти своего отца Уильяма де Браоза Уильям унаследовал титул и владения лорда Брамбера в Суссексе. От своей матери он получил во владение большие владения в Уэльской марке (современный Монмутшир).

Резня в Абергавенни 
В декабре 1175 года Уильям де Браоз пригласил в свой замок Абергавенни трёх валлийских князей, задумав их умертвить. Его главным противником был князь Сейсилл ап Дивнуал, владелец замка Арнальт в долине реки Аск, который обвинялся в убийстве Генри Фиц-Миля, лорда Абергавенни и Брекона, дяди Уильяма де Браоза. 25 декабря на рождественском празднике три валлийских князя и их свита были предательски убиты. Средневековый историк Гиральд Камбрийский реабилитировал Уильяма и подчеркивал религиозное благочестие де Браоза и его жены, которые помогали деньгами приорствам Абергавенни и Брекона. Также Уильям де Браоз приказал выследить и умертвить Кадуаладра, семилетнего сына Сейсилла ап Дивнуалла.

В 1189 году Уильям де Браоз заключил союз с королём Дехейбарта Рисом ап Грифидом, выдав свою дочь Матильду (Мод) замуж за сына и наследника Риса ап Грифида.

В 1192—1199 годах — шериф Херефордшира. В 1196 году Уильям де Браоз получил должность юстициария Стаффордшира. В 1198 году он разбил войско Гвенвинвина, правителя Южного Поуиса в битве под Пейнкаслом. В 1195 году Уильям де Браоз сопровождал короля Ричарда Львиное Сердце в Нормандию, в 1199 году сражался вместе с королём при осаде замка Шалю, где Ричард был смертельно ранен. После смерти Ричарда Львиное Сердце Уильям де Браоз, лорд Брамбер, поддержал избрание его младшего брата Иоанна Безземельного на королевский трон Англии.

Исчезновение Артура I, герцога Бретани 

В 1199 году после смерти Ричарда Львиное Сердце на английский королевский престол стал претендовать его племянник, герцог Артур Бретонский, но английская знать избрала новым королём Иоанна Безземельного, младшего брата Ричарда. Король Франции Филипп II Август отказался признать Иоанна Безземельного королём Англии, вторгся в Нормандию и передал Артуру Бретонскому все владения Плантагенетов во Франции. 1 августа 1202 года в битве при Мирабо английское войско под командованием Уильяма де Браоза одержало победу над войском Артура, который был взят в плен. Английский король Иоанн Безземельный в 1203 году перевел своего пленного племянника Артура в Руан под надзор Уильяма де Браоза. В апреле того же года Артур Бретонский погиб в тюремном заключении. Считается, что Уильям де Браоз, который отвечал за его содержание под стражей, был причастен к его убийству. В 1204 году Уильям де Браоз на стороне Иоанна Безземельного участвовал в военных действия против короля Франции Филиппа II Августа.

Королевский любимец 
В начале правления Иоанна Безземельного Уильям де Браоз стал одним из ближайших сподвижников нового короля и пользовался его особым расположением. Это позволило ему ещё увеличить земельные владения: Уильям получил графство Лимерик, замки Хай (Брекнокшир), Тотнес (Девон), Уайт, Скенфрит и Гросмонт (графство Монмутшир), опеку над Гламорганом, Монмутширом и Гуинллугом, в 1203 году король пожаловал ему Гоуэр, а в 1206 году назначил шерифом Херефордшира и юстициарием Глостершира.

В начале 1200 года король Иоанн Безземельный лишил Теобальда Уолтера, 1-го барона Батлера, всех его титулов и владений в Ирландии. К январю 1202 года при поддержке Уильяма де Браоза Теобальд Уолтер получил назад конфискованные у него титулы и владения.

В 1206 году после службы во Франции король Иоанн Безземельный пожаловал Уильяму де Браозу во владение замки в Валлийской мраке (Скенфрит, Гросмонт и Уайт).

Преследование и смерть в изгнании 
 
В 1207 году английский король Иоанн Безземельный сместил со своих постов и лишил владений своего фаворита Уильяма де Браоза, лорда Брамбера. Точные причины внезапной опалы неизвестны. По приказу короля были конфискованы поместья де Браоза в графствах Суссекс и Девон, королевское войско было отправлено в Уэльс, чтобы захватить все поместья Уильяма де Браоза. Кроме того, король стремился арестовать Мод де Сен-Валери, жену Уильяма де Браоза, которая в открытую обвиняла Иоанна Безземельного в гибели своего племянника Артура Бретонского.

Уильям де Браоз с семьей бежал из Англии в Ирландию, где нашел убежище при дворе своего зятя Уолтера де Ласи, лорда Мита. В 1210 году король с войском высадился в Ирландии, где разорили и конфисковал все владения рода де Ласи, приютившего Уильяма де Браоза с семьей. Уильям де Браоз вернулся в Уэльс, где вступил в союз с валлийским королём Лливелином Великим и помог ему в восстании против Иоанна Безземельного.

В 1210 году Уильям де Браоз, лорд Брамбер, переодевшись в нищего, бежал из Уэльса во Францию. Его жена Матильда и старший сын Уильям были захвачены и заключены в замке Корф, где вскоре скончались от голода.

Уильям де Браоз скончался в августе 1211 года в Корбее (Франция). Он был похоронен в аббатстве Сен-Виктор в Париже.

Семья и дети

Жена и дети 
Уильям де Браоз в 1166 году женился на Матильде (Мод) де Сен-Валери (ок. 1155—1210), дочери Бернара де Сен-Валери из Хинтон Уолдрист, графство Беркшир.

У Уильяма и Матильды (Мод) предположительно было 16 детей:

 Уильям де Браоз (ок. 1175 — 1210), арестован вместе с матерью в 1210 г. по приказу Иоанна Безземельного, и умер, вероятно, от голода в замке Корк. Женат на Матильде де Клер (ок. 1184—1213), дочери Ричарда де Клэра, 6-го графа Хертфорд
 Жиль де Браоз (ум. 1215), епископ Херефорда с 1200, барон Абергавенни с 1215, один из руководителей баронского движения против короля Иоанна в 1213—1215 годах
 Реджинальд де Браоз (ум. ок. 1228), восстановлен в правах наследования земель де Браозов в 1216—1217 годах, 5-й лорд Брамбер до 1226), барон Абергавенни, лорд Раднора, Бильта и Брекона, лорд Гоуэра до 1219
 Матильда де Браоз (1172—1210); муж: с 1189 года — Грифид ап Рис II (ум. 1201), сын Риса ап Грифида, короля Дехейбарта
 Маргарет де Браоз (1177—1255); муж: Уолтер де Ласи (ум. 1241), 2-й лорд Мит
 Аннора де Браоз (1190—1241), наследница Тетбери (Глостершир); муж — Гуго де Мортимер, лорд Вигмор (ум. 1227)
 Лоретта де Браоз (ум. ок. 1266); муж: Роберт де Бомон (ум. 1204), 4-й граф Лестер с 1190
 Джон де Браоз (1180—1205)
 Фландрина де Браоз, аббатиса Годстоу
 Роджер де Браоз
 Филипп де Браоз
 Берта де Браоз, муж: Уильям де Бошем, лорд Элмли (ум. 1197)
 Томас де Браоз
 Вальтер де Браоз
 Генри де Браоз
 Бернард де Браоз

Предки 

</center>

Ссылки 
 История дома де Браоз 
 Уильям де Браоз, 4-й граф Брамбер 
 Генеалогия дома де Браоз 

Персоналии:Англонормандская монархия
Бароны Абергавенни
Браозы
Главные шерифы Херефордшира